Beckerina är ett släkte av tvåvingar. Beckerina ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puckelflugor
Beckerina